Elena Rîbceac (n. 20 mai 1929, Chișinău, România Mare - d. 14 decembrie 2020, Sibiu, România) a fost o actriță română de film, radio, teatru, televiziune și voce din Republica Moldova.

Biografie
Actrița Elena Rîbceac, s-a născut la 20 mai 1929 la Chișinău. A urmat cursurile Școlii de Balet de pe lângă Palatul Creației Populare din Chișinău și la Studioul de Balet de pe lângă Filarmonica de Stat a Moldovei. În anul 1946 a fost angajată în trupa Teatrului ambulant în calitate de actriță, iar din 1948 a fost trecută la Teatru Muzical-dramatic de Stat al Moldovei, unde a activat până în anul 1990. A mai colaborat și cu studioul Cinematografic "Buciumul" condus de regizorul Tudor Tătaru (1996-1998). După pensionare, s-a retras la Sibiu, unde a devenit societar de onoare a Teatrului Național "Radu Stanca".

Filmografie
 Cântec de leagăn (1959)
 Armaghedonul (1962)
 Singur în față dragostei (1969)
 Durata zilei (1974)
 Trînta (1977).
 Moș Ion în cosmos (1992)
 Polobocul (1993), film mut
 Vecinii (1994)

Decesul
Actrița Elena Rîbceac, a murit pe 14 decembrie 2020, la Sibiu. Avea 91 de ani.
Nașteri în 1929
Nașteri pe 20 mai
Decese în 2020
Decese pe 14 decembrie
Actori ai Teatrului Radu Stanca din Sibiu
Actori moldoveni
Actrițe române
Decese în Sibiu
Oameni din Chișinău